Contrarellotge per equips. Cursa contrarellotge disputada per tot un equip ciclista
 Contrarellotge individual. Cursa contrarellotge disputada per un ciclista individualment